Arroyo Cacao kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Arroyo Cacao, San Juan Lalana, ort, 
 Arroyo Cacao, San Felipe Jalapa de Díaz, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar